Традицио́нная поп-му́зыка () — в современной англоязычной терминологии популярная музыка дорок-н-ролльной эры, то есть западная, прежде всего американская, популярная музыка в стиле, бывшем стандартным до его вытеснения рок-н-роллом в середине 1950-х годов.

Именно этот термин используется американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи, которая является организатором вручения наград «Грэмми» (которые присуждаются в том числе и в этой категории).

Также этот стиль и песни в этом стиле называют «классическая поп-музыка» () и «поп-стандарты» (,  по аналогии с джазовыми стандартами).

Музыкальный сайт AllMusic пишет, что термин «традиционный поп» означает «постбиг-бендовую и дорок-н-ролльную музыку», то есть популярную музыку отрезка между закатом эры биг-бендов (где-то в середине 1940-х годов) и началом эры рок-н-ролла (в середине 1950-х).

Песни в стиле традиционного попа исполнялись соло-вокалистом в сопровождении оркестра или небольшого эстрадного ансамбля. Писались они профессиональными авторами. Как пишет AllMusic, в этом песенном стиле главное — песня. Хоть вокалист и является фокусом внимания, его задача — прежде всего донести до слушателя песню, а не импровизировать. То есть вокальной импровизации, как во времена джаза, нет.

Как исполнителей в стиле традиционного попа классифицируют не только певцов, но и дирижёров аккомпанировавших им оркестров и аранжировшиков. Кроме того, традиционным попом могут называть и инструментальную музыку того же периода.

См. также 
 Премия «Грэмми» за лучший традиционный вокальный поп-альбом
 Присуждается с 1992 года. В первый год категория называлась Best Traditional Pop Performance, в 1993—2000 гг. Best Traditional Pop Vocal Performance, c 2001 г. по настоящее время Best Traditional Pop Vocal Album.

Примечания 

Жанры поп-музыки